Вудсток — музичний фестиваль, що відбувся 15-17 серпня 1969 року в Бетелі.

Топонім

Вудсток — містечко в графстві Йоркшир.

Вудсток — містечко в провінції Онтаріо.

Вудсток — місто, штат Алабама
 Вудсток — місто, штат Коннектикут
 Вудсток — місто, штат Джорджія
 Вудсток — місто, штат Іллінойс
 Вудсток — місто, штат Мен
 Вудсток — місто, штат Міннесота
 Вудсток — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вудсток — місто, штат Нью-Йорк
 Вудсток — місто, штат Вермонт
 Вудсток — місто, штат Вірджинія
 Вудсток — селище, штат Огайо
 Вудсток — селище, штат Вермонт
 Вудсток — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Прізвище 

 Едмунд Вудсток, 1-й граф Кент (1301—1330) — 1-й граф Кент, син англійського короля Едуарда I
 Марія Вудсток (1278—1332) — десята дочка короля Едуарда I і його першої дружини Елеонори Кастильської.
 Томас Вудсток, герцог Глостер (1355—1397) — син англійського короля Едуарда III і його дружини Філіппи де Авен.